Slucz kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Slutj (vattendrag i Vitryssland),

Polen 

 Słucz, ort, Podlasiens vojvodskap, Powiat grajewski, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar